Marbury (Alabama)
 Marbury (Cheschire)
 Marbury (Maryland)

Homonymie de toponyme